Mitostemma är ett släkte av passionsblomsväxter. Mitostemma ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Passionsblomsväxter
Mitostemma